Il doppio del torneo di tennis Banka Koper Slovenia Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Lucie Hradecká e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Andreja Klepač e Elena Lichovceva 5–7, 6–4, 10–7.

Teste di serie 

 Émilie Loit /  Meilen Tu (semifinali)
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko (primo turno)

 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (campionesse)
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2007